Sezóna 1986-87 byla 29. ročníkem Poháru mistrů evropských zemí v basketbalu žen

1. kolo

1. zápasy

2. zápasy

2. kolo

1. zápasy

2. zápasy

Čtvrtfinále

Skupina A

Tabulka

1. kolo

2. kolo

3. kolo

4. kolo

5. kolo

6. kolo

Skupina B

Tabulka

1. kolo

2. kolo

3. kolo

4. kolo

5. kolo

6. kolo

Semifinále

1. zápasy

2. zápasy

Finále

1
Basketbal v roce 1986
Basketbal v roce 1987